Заболотьевский сельсовет

 Заболотьевский сельсовет — в Константиновском (до 1957) и Загорском (1957—1959) районах Московской области.
 Заболотьевский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1956).
 Заболотьевский сельсовет — в Раменском (до 1959, 1960—1963, 1965—1994) и Люберецком (1959—1960, 1963—1965) районах Московской области.